Demuth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Demuth (1883–1935), amerikansk konstnär
 Erik Demuth (1903–1996), svensk skulptör
 Leopold Demuth (1861–1910), österrikisk operasångare
 Norman Demuth (1898–1968), engelsk kompositör och musikvetare